Чечино — название населённых пунктов:

Россия 
 Чечино — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Чечино — урочище в митриевском сельском поселении Даниловского района Ярославской области.
 Чечино — остров в Новленском сельском поселении Вологодской области.

Беларусь 
 Чечино — деревня в Фанипольском сельсовете Дзержинском районе Минской области.